Страшкевич — фамилия. Известные носители:
 Страшкевич, Вадим Вячеславович (род. 1994) — украинский футболист.
 Страшкевич, Владимир Михайлович (1875—1962) — украинский литературовед и языковед, педагог.
 Страшкевич, Кондратий Фёдорович (1815—1868) — российский филолог и нумизмат.

Примечания